Die Scottish Football League Second Division wurde 1991/92 zum 17. Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die siebzehnte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1991/92 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Dumbarton, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1992/93 sicherte. Neben Dumbarton stieg auch der Zweitplatzierte FC Cowdenbeath auf. Torschützenkönig mit 26 Treffern wurde Andy Thomson von Queen of the South.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1991/92 bei statto.com
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1991/92
1991 92